Osborne kan syfta på:

 Osborne – ett efternamn samt peersoner med namnet
 Osborne – pseudonym för Erik Sjöstedt
 Osborne Computer Corporation – amerikanskt datorföretag grundat av Adam Osborne
 Osborne 1 – bärbar dator tillverkad av Osborne Computer Corporation
 Osborne House – tidigare kungligt residens på Isle of Wight, Storbritannien
 Osbornetjuren – inofficiell nationalsymbol för Spanien
 Grupo Osborne – spansk vin- och spritkoncern

Geografi

USA 

 Osborne, Kansas – countyhuvudort, Kansas, Osborne County, 
 Osborne, Pennsylvania – ort, Pennsylvania, Allegheny County, 

Robotskapade USAförgreningar